-{Luxor Placement}- () је црногорско предузеће основано 2001. године у власништву предузећа -{Luxor System}-. Сврха предузећа је дистрибуција производа и услуга -{Luxor}- за Црну Гору.

Предузећа из Подгорице